Sois belle et tais-toi ! (Walk the Dark Bridge), roman de William O'Farrell publié dans la collection Série noire en 1954 ;
 Sois belle et tais-toi, film français de Marc Allégret, sorti en 1958 ;
 Sois belle et tais-toi, single de Serge Gainsbourg, sorti en 1960 ;

 Sois belle et tais-toi, film documentaire français de Delphine Seyrig, sorti en 1981 ;
 Sois belle et tais-toi (Stupid Girl), quatrième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Sois belle et tais-toi ! (The President Wore Pearls), troisième épisode de la saison 15 des Simpson, diffusé en 2003.